Nata libera, romanzo del 1960 di Joy Adamson
 Nata libera, film britannico del 1966 tratto dal romanzo
 Nata libera, serie televisiva britannica del 1974 tratta dal romanzo
 Nata libera, album del 1977 di Leano Morelli